Алисия дель Лаго () (11 января 1935, Пацкуаро, Мичоакан, Мексика — 13 июля 2015, Мехико, Мексика) — выдающаяся () мексиканская актриса, актриса «Золотого века мексиканского кинематографа».

Биография 
Родилась 11 января 1935 года в Пацкуаро. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1953 году и с тех пор снялась в 66 работах в кино и телесериалах. Дважды была номинирована на премию Ariel Awards, однако эти попытки не увенчались успехом. Актриса являлась почётным членом мексиканском академии киноискусств и наук.

Скончалась 13 июля 2015 года в Мехико.

Фильмография

Художественные фильмы 
 La niña en la piedra (2006)
 Piedras verdes (2001)
 La revancha (1995)
 My family (1995)
 La orilla de la tierra (1994)
 Un año perdido (1993)
 Se equivocó la cigüeña (1993)
 El triste juego del amor (1993)
 Hay para todos (1992)
 Otoñal (1992)
 Serpientes y escaleras (1991)
 La rata (1991)
 Gertrudis (1991)
 Triste recuerdo (1990)
 Gringo viejo (1988)
 El Norte (1983)
 El rediezcubrimiento de México (1979)
 The Children of Sánchez (1978)
 Cananea (1977)
 El encuentro (1976)
 Preferencias (1976)
 Quintín (1976)
 El encuentro (1975)
 Canoa (1975)
 Aventuras de un caballo blanco y un niño (1975)
 El valle de los miserables (1974)
 Once Upon a Scoundrel (1974)
 La casa del sur (1974)
 Nosotros los feos (1973)
 Pobre, pero honrada! (1973)
 Entre pobretones y ricachones (1973)
 Tonta, tonta pero no tanto (1971)
 Los recuerdos del porvenir (1968)
 El amor de María Isabel (1968)
 La soldadera (1966)
 El hombre de papel (1963)
 La bandida (1962)
 El fusilamiento (1962)
 ¡Viva la soldadera! (1960)
 Macario (1960)

Фильмы эпохи «Золотого века мексиканского кинематографа» 
 La Cucaracha (1959)
 Pueblo en armas (1959)
 Sierra Barón (1958)
 The Bravados (1958)
 Zonga, el ángel diabólico (1958)
 Aquí está Heraclio Bernal (1958)
 Los salvajes (1958)
 Tizoc: Amor indio (1956)
 La mort en ce jardin (1956)
 Pablo y Carolina (1955)
 Raíces (1955)
 Теленовеллы 
 Heridas de amor (2006) .... Natividad "Nati" Истинная любовь (2003) .... Higinia Ramona (2000) .... Sofía Pueblo chico, infierno grande (1997) .... Partera Desencuentro (1997)
 Gente bien (1997) .... Conchita La sombra del otro (1996) .... Empleada de los Tavernier Tú y yo (1996) .... María Jacinta Gómez Марисоль (1996) .... Cleotilde Маримар (1994) .... Crescencia Corazón salvaje (1993)
 Mi pequeña Soledad (1990) .... Pura Honrarás a los tuyos (1979) .... Clara Doménica Montero (1978) .... Nicolasa Многосезонные ситкомы 
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007; снялась в 2003 году)
 Madame le consul (1997) .... Una carmelita Hora marcada (1990) .... Portera Juan José'' (1974)

Ссылки 
 Краткая биография.
 Краткое досье.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Актрисы Мексики